Трудове́ (до 1945 року — Бай-Ґельди; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.